Ein Akt der Liebe steht für:

 Ein Akt der Liebe (1953) (Un acte d’amour/Act of Love), französisch-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1953
 Ein Akt der Liebe (1980) (Act of Love), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1980

 Siehe auch
 Act of Love
 Akt der Liebe